Mölder ist der Familienname von:

 Aavo Mölder (* 1944), estnischer Landwirtschafts-Funktionär und Politiker
 Aime Kuulbusch-Mölder (* 1942), estnische Bildhauerin
 Ants Mölder (1939–2009), estnischer Bildhauer
 Arseni Mölder (1919–2009), estnischer Bildhauer
 Bruno Mölder (* 1975), estnischer Philosoph
 Tiina Mölder (* 1973), estnische Choreographin
 Tõnis Mölder (* 1989), estnischer Politiker
 Siehe auch Moelders, Mölders: Werner Mölders (1913–1941), Jagdflieger der deutschen Luftwaffe